Елена Сергеевна Серикова (, Иркутск, СССР) — российская баскетболистка, нападающая. Мастер спорта России. Самый результативный игрок «Нефтяника» сезонов 2007/2008 и 2008/2009.
Одна из лучших баскетболисток за всю историю клуба.

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2003

Ссылки 
 Елена Сергеевна Серикова на сайте ЖБК «Нефтяник»

Родившиеся в Иркутске
Баскетболисты России